В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Сью Баркер здобула титул, у фіналі перемігши Міму Яушовец 4–6, 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Трейсі Остін (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)

 Барбара Поттер (півфінал)
 Міма Яушовець (фінал)
 Сью Баркер (переможниця)
 Енн Сміт (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International